Elena este un prenume feminin (a se vedea articolul Elena), care se poate referi la:

Personaje mitologice 
Elena din Troia, personaj din mitologia greacă

Personaje istorice 
Sfânta Elena, mama lui Constantin cel Mare

Regalitate
 Marea Ducesă Elena Pavlovna a Rusiei (n. 1784 – d. 1803), fiica Țarului Pavel I al Rusiei
 Marea Ducesă Elena Pavlovna (n. 1807 – d. 1873), soția Marelui Duce Mihail Pavlovici al Rusiei
 Elena Cuza (n. 1825 – d. 1909), soția domnitorului Alexandru Ioan Cuza 
 Marea Ducesă Elena Vladimirovna a Rusiei (n. 1882 – d. 1957), soția Prințul Nicolae al Greciei și Danemarcei
 Prințesa Elena a Serbiei (n. 1884 – d. 1962), fiica regelui Petru I al Serbiei
 Regina mamă Elena (n. 1896 – d. 1982), mama regelui Mihai 
 Principesa Elena de România (n. 1950), fiica regelui Mihai

Cântărețe 
Elena Gheorghe, reprezentanta României la Eurovision 2009.
Elena Neagu, fostă solistă română

Locuri 
 Sfânta Elena, insulă în Oceanul Atlantic
 Republica Elenă, denumirea oficială a Greciei
 Elena, oraș din regiunea Veliko Tărnovo (Bulgaria)
 Elena, comună din regiunea Veliko Tărnovo (Bulgaria)

Corpuri cosmice 
Elena, satelit natural al planetei Saturn.

Vezi și
 Elena (prenume)
 Listă de zile onomastice

Prenume feminine românești
Prenume feminine